Erlensee steht für:

 Erlensee, Stadt im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Erlensee (Angelbachtal), See im Lauf des Sausuttergrabens nahe Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlensee (Bad Salzungen), See bei Bad Salzungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Erlensee (Bickenbach), See bei Bickenbach, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Erlensee (Böhringen), See neben dem Schwarzenbach in der Böhringer Teilgemarkung der Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Erlensee, Gewann des Erlenbach-Quellgebiets auf dem Stadtgebiet von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlensee (Erlensee), See bei Erlensee, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Erlensee (Kirchhain), See bei Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Erlensee (Schechen), See bei Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Erlensee (Schnelldorf), See bei Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlensee (Taufkirchen/Vils), See bei Taufkirchen/Vils, Landkreis Erding, Bayern